Beleg en val van Constantinopel (1204), tijdens de Vierde Kruistocht.
 Beleg en val van Constantinopel (1453), tijdens de Byzantijns-Ottomaanse oorlogen.